Tateyama puede referirse a:
 Monte Tate (立山), una montaña en la prefectura de Toyama, Japón;
 Tateyama (立山町), un pueblo en la prefectura de Toyama, Japón;
 Tateyama (館山市), una ciudad en la prefectura de Chiba, Japón
 Dominio Tateyama, un dominio feudal bajo el shogunato Tokugawa, en la actual prefectura de Chiba.